Holubová ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Holubová (* 1959), tschechische Schauspielerin
 Petra Holubová (* 1968), tschechische Tennisspielerin